Moan (popgroep), een Nederlandse rockband, de voorlopers van Long Tall Ernie and the Shakers
 Moån, een plaats in Zweden